Chris Burke (acteur), Amerikaans televisieacteur uit onder meer Life Goes On
 Chris Burke (voetballer), Schots voetballer van Birmingham City